Ри́на О́уэн (; род. 22 июля 1962, Бей-оф-Айлендс, Нортленд) — новозеландская актриса, сценарист, продюсер.

Биография 
Рина Оуэн родилась в Новой Зеландии. У неё маорийские, валлийские и европейские корни. Оуэн выросла в небольшом городке  в семье из девяти детей и приняла католицизм в небольшом провинциальном городке на берегу залива Бей-оф-Айлендс Северного острова. Она регулярно выступала в местных маорийских культурных группах, а в школе играла в драматических спектаклях и мюзиклах. Оуэн хотела стать врачом и на протяжении 3,5 лет училась на медсестру в Оклендской больнице. После получения диплома медсестры она переехала в Лондон.

В середине 1980-х годов Оуэн обучалась в актёрской школе в Лондоне, а также работала в Британском театре. Она написала пьесу и сыграла в спектакле Te Awa i Tahuti («Убегающая река»), который имел успех в Лондоне, а в 1991 году был издан новозеландской организацией .

После возвращения в Новую Зеландию в 1989 году, Оуэн снялась в двух сериалах телеканала E Tipu E Rea. Она также много работала в театре: играла, писала пьесы, была режиссёром, драматургом и одним из основателей Taki Rua Theatre.

В США Оуэн снялась в фильмах Джорджа Лукаса «Звёздные войны. Эпизод II: Атака клонов» и «Звёздные войны. Эпизод III: Месть ситхов».

На 2018 год Оуэн единственная актриса, снявшаяся и у Лукаса, и у Спилберга (небольшая роль в фильме A.I.).

Фильмография

Сценарист 
  — Spout — короткометражный фильм

Продюсер 
  — Spout — короткометражный фильм

Роли в театре 
 Pohutukawa Tree — главная роль, Оклендская театральная труппа, Новая Зеландия (2009)

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль  на сайте NZ On Screen

Киноактрисы Новой Зеландии